Giant Coaster étaient des montagnes russes assises du parc Fuji-Q Highland, situé à Fujiyoshida, dans la préfecture de Yamanashi, au Japon. Elles furent démolies en 1997 ou en 1998.

Le circuit

Statistiques 

 Éléments :

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Fuji-Q Highland

Liens externes 
  Fiche de Giant Coaster (RollerCoaster DataBase)
  Vidéo embarquée

Montagnes russes au Japon
Montagnes russes en métal
Montagnes russes assises
Fuji-Q Highland
Attraction disparue